Bompard steht für:
 Bompard (Marseille), ein Stadtviertel von Marseille
 Trophée Eric Bompard, einen Wettbewerb im Rahmen der ISU-Grand-Prix-Serie im Eiskunstlauf

Bompard ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Bompard (* 1943), französischer Politiker
 Manuel Bompard (* 1986), französischer Informatiker, Mathematiker und Politiker (FI), MdEP
 Maurice Bompard (1857–1936), französischer Maler des Orientalismus